Карл Мейер:
 Мейер, Карл (род. 1981) — новозеландский гребец.
  (1899–1990) — немецкий биохимик, открыл гиалуроновую кислоту в 1930-х.
 Мейер, Карл Антонович (1795—1855) — русский систематик-ботаник.
 Мейер, Карл Карлович (1798—1878) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Кавказской армии.
 Мейер, Карл Фридрих (1757—1817) — профессор права, декан юридического факультета и ректор Императорского Дерптского университета.
 Мейер, Карл Христианович (1786—1859) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813 и 1814 годов.